Józef Ignacy Grabowski (1791–1881) – oficer napoleoński, polityk konserwatywny
 Józef Grabowski (1826–1899) – inżynier, powstaniec styczniowy
 Józef Grabowski (ok. 1890–?) – narciarz, taternik, działacz sportowy
 Józef Grabowski (1901–1977) – historyk sztuki i muzealnik
 Józef Grabowski (1911–1943) – polski chazan
 Józef Grabowski (1938–) – polski inżynier